Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Mike Estep 6–1, 3–6, 7–6.

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Harold Solomon /  Erik Van Dillen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1976